Erste Bank Open 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Erste Bank Open rozgrywany w dniach 13–19 października 2014 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród 521 405 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Austrii